Název Vomitory může znamenat:

 Vomitory (německá hudební skupina) – německá thrash metalová skupina
 Vomitory (švédská hudební skupina) – švédská death metalová skupina